Москвич-426 — советский грузо-пассажирский автомобиль, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА (позднее АЗЛК) с 1967 по 1976 год. Является грузо-пассажирской версией автомобиля Москвич-408.

Описание конструкции 
На базе автомобиля Москвич-408 в 1967 году был выпущен универсал Москвич-426. На автомобилях первых годов выпуска (до 1972 года) багажная дверь состояла из двух половин: верхняя поднималась вверх, нижняя опускалась вниз. Впоследствии задняя дверь стала цельной и открывалась вверх. Отличия от модели Москвич-427 заключались в менее мощном двигателе.

На Автомобиль Москвич-426 был установлен двигатель 1,4 литра от 408 модели. Экипаж мог быть 5 человек,4 человека и груз 100 кг или 2 человека и груз 250 кг. Заднее сиденье имело металлическую спинку, которая могла складываться для груза весом до 250 кг. Под задней частью пола были добавлены запасное колесо и инструмент.

Конструктором был Ефим Мастбаум. С 1967 года автомобиль стал сходить с конвейера. Выпуск продолжался до 1976 года.

С 1976 года, в связи со снятием с производства семейства автомобилей «Москвич-408» и постановкой в производство семейства «Москвич-2138», выпускался универсал «Москвич-2136».

Модификации 
 Москвич-426 — базовый универсал.
 Москвич-426М — универсал медслужбы.
 Москвич-426Т — универсал-такси.
 Москвич-426Э — экспортный универсал.
 Москвич-426К — универсал-машинокомплект.
 Москвич-426Ю — универсал в южном исполнении.
 Москвич-426И — аналогично Москвич-408И.
 Москвич-426ИЭ — аналогично Москвич-408ИЭ.
 Москвич-426П — праворульный универсал, выпущено небольшое количество.

В декабре 1969 года Москвич-426 прошёл модернизацию, как и базовая модель, он также получил в индексе буквы ИЭ. Внешних отличий от предшествующей модификации эти автомобили не имели.

Примечания

Ссылки 

Автомобили «Москвич»
Классические автомобили